Andrika (hongrois Andrïka) est un prénom féminin d’origine hongroise.

Étymologie

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin